Канзас Сити ( – Град Канзас) може да се отнася за някое от следните понятия, свързани със САЩ.

Селища 
 Канзас Сити (или само Канзас) – град в щата Канзас
 Канзас Сити (или само Канзас) – град в щата Мисури
 Норт Канзас Сити – градче в щата Мисури
 Канзас Сити – конурбация от горните градове

Други 
 „Канзас Сити“ (и производни) – 8 песни
 „Канзас Сити“ – американски филм от 1996 г.
 „Канзас Сити“ – 2 военноморски кораба на САЩ (1970, 2018)
 „Канзас Сити“ – отбор по баскетбол (1967-1985) от Канзас Сити, Мисури

Производни 
 „Канзас Сити Уизардс“ – отбор по американски футбол от Канзас Сити, Канзас
 „Канзас Сити Чийфс“ – отбор по американски футбол от Канзас Сити, Мисури